Die Volleyball-Europameisterschaft der Männer 1991 fand vom 7. bis 15. September in Deutschland statt. Der Gastgeber trat nach der Wiedervereinigung erstmals mit einer gemeinsamen Mannschaft an. Die Spiele fanden in Berlin, Karlsruhe und Hamburg statt. Die Sowjetunion gewann zum insgesamt zwölften Mal den Titel.

Modus 
Zunächst fand eine Vorrunde statt, in der die zwölf Mannschaften in zwei Sechsergruppen eingeteilt wurden. Die beiden besten Teams jeder Gruppe erreichten das Halbfinale. Die Tabellendritten und -vierten spielten um die Plätze fünf bis acht, die restlichen Teams um die Ränge neun bis zwölf.

Spielplan

Vorrunde

Platzierungsspiele

Endstand

Qualifikation 
Deutschland war als Gastgeber gesetzt. Die besten drei Mannschaften der Europameisterschaft 1989 waren ebenfalls automatisch qualifiziert. Dies waren  Italien als Titelverteidiger, der Zweite Schweden und der Dritte Niederlande.

Zwanzig Mannschaften spielten in vier Gruppen um acht weitere Plätze. Die beiden besten Teams jeder Gruppe qualifizierten sich für die Endrunde.

Weblinks 

 Informationen der CEV (englisch)
 Ergebnisse bei Todor66 (englisch)

1991
Europameisterschaft der Manner
Europameisterschaft Manner 1991